Айтматов — киргизская фамилия. Известные носители:
 Айтматов, Аскар Чингизович (род. 1959) — советский, киргизский государственный деятель, сын Чингиза Айтматова.
 Айтматов, Ильгиз Торекулович (род. 1931) — советский, киргизский учёный, Государственная премия СССР (1989).
 Айтматов, Торекул (1903—1938) — государственный деятель Киргизской ССР.
 Айтматов, Чингиз Торекулович (1928—2008) — советский, киргизский и русский писатель, сын Торекула Айтматова.

 Айтматова, Нагима Хамзиевна (1904—1971) — общественная деятельница Киргизии, мать Чингиза Айтматова.